|-
| 131401 - || 2001 LY || 13 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131402 - || || 13 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131403 - || || 13 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131404 - || || 12 de juny, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 131405 - || || 15 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 131406 - || || 15 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131407 - || || 15 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 131408 - || || 18 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131409 - || || 18 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 131410 - || || 24 de juny, 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 131411 - || || 21 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 131412 - || || 27 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 131413 - || 2001 NT || 8 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 131414 - || || 14 de juliol, 2001 || Emerald Lane || L. Ball
|-
| 131415 - || || 13 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 131416 - || 2001 OA || 16 de juliol, 2001 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 131417 - || || 17 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131418 - || || 17 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131419 - || || 20 de juliol, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131420 - || || 16 de juliol, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131421 - || || 20 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131422 - || || 21 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 131423 - || || 29 de juliol, 2001 || Ondřejov || Ondřejov Observatory
|-
| 131424 - || || 29 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 131425 - || || 29 de juliol, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131426 - || || 27 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 131427 - || || 26 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 131428 - || || 27 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131429 - || || 27 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 131430 - || || 29 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131431 - || || 10 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 131432 - || || 11 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 131433 - || || 11 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 131434 - || || 11 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 131435 - || || 12 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 131436 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131437 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131438 - || || 16 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 131439 - || || 20 d'agost, 2001 || Oakley || C. Wolfe
|-
| 131440 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131441 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131442 - || || 17 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 131443 - || || 21 d'agost, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 131444 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131445 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131446 - || || 24 d'agost, 2001 || Emerald Lane || L. Ball
|-
| 131447 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131448 - || || 20 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131449 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131450 - || || 23 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131451 - || || 26 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131452 - || || 21 d'agost, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 131453 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131454 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131455 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131456 - || || 22 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 131457 - || || 22 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 131458 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131459 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131460 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131461 - || || 24 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131462 - || || 24 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131463 - || || 17 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 131464 - || || 16 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 131465 - || || 16 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 131466 - || || 23 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 131467 - || || 8 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131468 - || || 7 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131469 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131470 - || || 11 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131471 - || || 11 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131472 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131473 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131474 - || || 12 de setembre, 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 131475 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131476 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131477 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131478 - || || 11 de setembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 131479 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131480 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131481 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131482 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131483 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131484 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131485 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131486 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131487 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131488 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131489 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131490 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131491 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131492 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131493 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131494 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131495 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131496 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131497 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131498 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131499 - || || 25 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 131500 - || || 26 de setembre, 2001 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
1